Dragomirescu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Adina Dragomirescu (n. 1983), lingvistă română
 Mihail Dragomirescu (1868-1942), estetician, teoretician și critic literar român
 Victor Dragomirescu (1912-1939), legionar român

Nume de familie românești